Karbi (stam), een stam van de Adivasi in India
Karbi (taal), de taal van deze stam